«Faust» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Faust: La venganza está en la sangre, película española del año 2000, dirigida por Brian Yuzna.

Personajes históricos 
 Johann Georg Faust, el verdadero personaje histórico.
 Fausto, legendario personaje histórico y literario.

Personajes 
 James E. Faust (1920-2007), abogado, político y líder religioso estadounidense.
 Miguel Faust Rocha (1898-1961), actor argentino.
 Drew Gilpin Faust (1947-), historiadora norteamericana.
 Faust personaje de la saga de Guilty Gear, videojuego de peleas en 2D.

Música 
 Faust, canción de la banda virtual Gorillaz, de su álbum Gorillaz.
 Faust, grupo alemán de música rock.
 Faust, primer álbum del grupo alemán con el mismo nombre.
 Bård Faust, apodo de Bård G. Eithun, músico noruego de black metal.

Véase también 
 Fausto (desambiguación)